Lomsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomsgölen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Lomsgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Stora Lomsgölen, sjö i Oskarshamns kommun,

Se även
Lomgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn